Mistrzostwa świata w unihokeju kobiet 2019 – 12. edycja mistrzostw świata w unihokeju kobiet. Turniej finałowy rozgrywany jest w Neuchâtel, od 7 do 15 grudnia 2019 roku. Szwajcaria zagra jako gospodarz po raz trzeci.

Kwalifikacje

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza medalowa

Mecze o miejsca 13-16

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Oficjalna strona internetowa turnieju

Mistrzostwa świata w unihokeju
2019 w Szwajcarii